Hans Weber (1934–1965) – szwajcarski piłkarz
 Hans „Eishans” Weber, wł. Johann Weber – niemiecki żużlowiec, specjalizujący się w ice speedwayu